Say it ain't so, Joe (lied) - single van Murray Head
 Say It Ain't So, Joe (opera) - kameropera van Curtis K. Hughes uit 2009